Szyszków peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Szyszków, un village dans la voïvodie de Lublin
 Szyszków, un village dans la voïvodie d'Opole
 Szyszków, un village dans la voïvodie de Silésie